Полоцкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Полоцкая улица — улица в Бресте.
 Полоцкая улица — улица в Бобруйске.
 Полоцкая улица — улица в Миорах.
 Полоцкая улица — улица в Молодечно.
 Полоцкая улица — улица в Радошковичах.

Россия 
 Полоцкая улица — улица в Москве.
 Полоцкая улица — улица в Волгограде.
 Полоцкая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Полоцкая улица — улица в жилом районе Славянка (Санкт-Петербург).
 Полоцкая улица - улица в Калининграде

Украина 
 Полоцкая улица — улица в Донецке.
 Полоцкая улица — улица в Севастополе.